Destinació de Turisme Esportiu, certificació atorgada per la Generalitat de Catalunya a les destinacions turístiques que promocionen l'esport
 Equip Terminal de Dades (del nom en anglès Data Terminal Equipment), component d'un equip informàtic que és font o destí d'informació
 DTE també és el codi de Deutsche Telekom a la Borsa de Frankfurt